Plastic Ono Band : groupe de musique pop et expérimentale fondé par John Lennon et son épouse Yoko Ono en 1969.
 John Lennon/Plastic Ono Band ou simplement Plastic Ono Band : premier album solo de John Lennon, publié le .
 Yoko Ono/Plastic Ono Band : premier album solo de Yoko Ono, publié le même jour.